Joan Vilar (jurista) (Barcelona, principis del segle XV- Barcelona post 1475), doctor en ambdós drets i reputat jurista barceloní
 Joan Vilar i Costa (Manresa, 1889 - Tolosa de Llenguadoc, 1962), jesuïta i escriptor
 Joan Vilar i Ferrer (Gaià, ? - ?, després del 1726), militar català durant la Guerra de Successió Espanyola